La Coppa di Francia 2012-2013 è la 37ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 52 squadre (16 iscritte alla LNB Pro A 2012-2013, 18 della Pro B, 15 della Nationale Masculine 1 e 3 della Nationale Masculine 2). Le migliori dieci squadre al termine della LNB Pro A 2011-2012 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Saint-Quentin Basket-Ball e Sharks Antibes passano direttamente al turno successivo.

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2012-2013
Match des champions 2012
Leaders Cup 2013

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
Coppa di Francia di pallacanestro maschile